Томоцериды  — семейство коллембол из отряда . Около 150 видов. Распространены всесветно (кроме Афротропики), включая Антарктиду. Усики состоят из 4 члеников.

Систематика 
Около 150 видов и 15 родов в двух подсемействах. Крупнейшие рода: Tomocerus (около 70 видов), Plutomurus (около 30 видов), Pogonognathellus (около 10 видов), Lepidophorella (около 10 видов). Семейство Tomoceridae принадлежит к отряду  (надсемейство Tomoceroidea).

 Lepidophorellinae Absolon, 1903
 Lepidophorellini Absolon, 1903
 Antennacyrtus Salmon, 1941
 Antennacyrtus insolitus Salmon, 1941
 Lasofinius Ireson & Greenslade, 1990
 Lasofinius gemini Ireson & Greenslade, 1990
 Lasofinius willi Ireson & Greenslade, 1990
 Lepidophorella Schäffer, 1897
 Neophorella Womersley, 1934
 Neophorella dubia Womersley, 1934
 Pseudolepidophorella Salmon, 1941
 Pseudolepidophorella longiterga (Salmon, 1937) Salmon, 1941
 Novacerini Salmon, 1941
 Novacerus Salmon, 1942
 Novacerus insolitatus (Salmon, 1941) Salmon, 1942
 Novacerus spinosus (Salmon, 1941) Salmon, 1942
 Novacerus tasmanicus (Womersley, H, 1937) Yosii, 1967
 Tomocerinae Schäffer, 1896
 Aphaenomurus Yosii, 1956
 Lethemurus Yosii, 1970
 Monodontocerus Yosii, 1955
 Plutomurus Yosii, 1956
 Pogonognathellus Paclt, 1944
 Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871)
 Pogonognathellus longicornis (Müller, 1776)
 Tomocerina Yosii, 1955
 Tomocerina minuta (Tullberg, 1877)
 Tomocerus Nicolet, 1842
 Tomocerus minor (Lubbock, 1862)
 Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871)
 Tomolonus Mills, 1949
 Tritomurus Frauenfeld, 1854
 †Entomocerus Christiansen & Pike, 2002

Примечания

Литература 

 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.

Ссылки 
 

 

  

 

 
Семейства коллембол